Сборные команды, представлявшие СНГ на различных соревнованиях в 1992 году после распада СССР.

 Сборная СНГ по футболу
 Сборная СНГ по хоккею с шайбой
 Сборная СНГ по регби

Также 
 Объединённая команда

1992 год в спорте